Риваллон:

 Риваллон (ум. после 871) — граф Корнуая.
 Риваллон (ум. после 839) — граф Поэра.
 Риваллон ап Идваллон (600—650) — король Брихейниога (620—650).
 Риваллон ап Кинвин (ок. 1025—ок. 1070) — правитель в Северном Уэльсе из династии Матравал.
 Риваллон ап Уриен (VI век) — третий сын Уриена Регедского.
 Риваллон де Пентьевр (ум. ок. 1154) — граф де Пентьевр с 1148, сын Жоффруа II, графа де Пентьевр.